Hildegrim steht für
Hildegrim von Chalons († 827) Abt des Klosters Werden, Missionar in Halberstadt
Hildegrim II. († 886) Bischof von Halberstadt